Нижегородская митрополия — митрополия Русской православной церкви, образованная в пределах Нижегородской области. Объединяет Нижегородскую, Выксунскую, Городецкую и Лысковскую епархии.

Главой митрополии назначен правящий архиерей Нижегородской епархии.

История 
В соответствии с Положением об областных преосвященных от 12 марта 1934 года во исполнение постановления Поместного Собора 1917—1918 годов о митрополичьих округах Временный Патриарший Священный Синод образовал церковные области в составе нескольких епархий, в том числе в границах Горьковского края была образована митрополия с центром в Горьком. Дата упразднения точно неизвестна. Скорее всего это произошло в 1943 году при проведении переустройства епископских кафедр.

15 марта 2012 года постановлением Священного Синода из Нижегородской епархии выделялись Выксунская, Городецкая и Лысковская епархии. При этом они объединялись в новоучреждённую Нижегородскую митрополию

При создании митрополии её главой был назначен архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий. 18 марта в Храме Христа Спасителя архиепископ Георгий был возведен в сан митрополита.

Удалённость новых епархиальных центров от кафедрального города Нижегородской епархии: Выкса — 190 км, Городец — 70 км, Лысково — 90 км.

В апреле 2012 года были назначены епископы в Городецкую и Выксунскую епархии.

1 июня 2012 года сайт Нижегородской епархии был преобразован в сайт митрополии. 30 ноября 2015 года появилась современная версия сайта.

В ноябре 2013 года был назначен епископ в Лысковскую епархию. В декабре — Балахнинский викарий в Нижегородской епархии. В июле 2019 года был назначен второй викарий Нижегородской епархии — епископ Дальнеконстантиновский Филарет (Гусев).

Епархии

Выксунская епархия 
Территория: Ардатовский, Вачский, Вознесенский, Володарский, Выксунский, Кулебакский, Навашинский, Павловский, Сосновский, Чкаловский районы.

Правящий архиерей — епископ Варнава (Баранов) (с 22 апреля 2012 года).

Городецкая епархия 
Территория: Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Городецкий, Ковернинский, Краснобаковский, Семёновский, Сокольский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский, Шахунский районы.

Правящий архиерей — епископ Августин (Анисимов) (с 8 апреля 2012 года).

Лысковская епархия 
Территория: Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вадский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Лукояновский, Лысковский, Первомайский, Перевозский, Пильнинский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Спасский, Шатковский районы.

Правящий архиерей — епископ Силуан (Глазкин) (с 17 ноября 2013 года).

Нижегородская епархия 
Территория: городские округа Арзамас, Бор, Дзержинск, Нижний Новгород, Саров и Арзамасский, Балахнинский, Богородский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Кстовский районы.

Правящий архиерей — митрополит Георгий (Данилов) (со 2 февраля 2003 года), викарий — епископ Балахнинский Илия (Быков) (с 25 декабря 2013 года), второй викарий — епископ Дальнеконстантиновский Филарет (Гусев) (с 9 июля 2019 года).

Примечания

Ссылки 
 Нижегородская митрополия на сайте Патриархия.ru.

 
Митрополии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2012 году
Появились в 2012 году в России
2012 год в Нижегородской области
2012 год в религии